Cold bezeichnet:

 Cold (Band), US-amerikanische Alternative-Metal/Post-Grunge-Band
 The Cold, Album von Flotsam and Jetsam

Personen:
 Aaron Cold, deutscher DJ- und Produzent in der elektronischen Musikszene

 Eberhard Cold (1921–1988), deutscher Historiker, Orientalist und Religionswissenschaftler

COLD bezeichnet:
 Chronic obstructive lung disease, siehe Chronisch obstruktive Lungenerkrankung
 Computer Output on Laserdisk, Verfahren zur Daten-Archivierung in Computer-Systemen

im NRHP gelistete Objekte:
 Cold Brook Feed Mill, in Cold Brook, New York, ID-Nr. 74001243
 Cold Harbor National Cemetery, in Mechanicsville, Virginia, ID-Nr. 95000922
 Cold Meadows Guard Station, in McCall, Idaho, ID-Nr. 94001017
 Cold Oak Shelter (15LE50), in Zachariah, Kentucky, ID-Nr. 96000877
 Cold Point Historic District, in Norristown, Pennsylvania, ID-Nr. 83002261
 Cold Water School, in Big Flat, Arkansas, ID-Nr. 08000485

Siehe auch:
 Gold (Begriffsklärung)
 Colt
 Kold

Abkürzung